Яри Петтери Лаукканен (; ) — финский кёрлингист, первый в команде Финляндии на .

Достижения 
 : бронза (, ).
 : золото (), бронза (, ).

Примечания

Ссылки 
 Видео: 
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Финляндии
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Чемпионы Европы по кёрлингу